Mount Airy Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mount Airy Historic District (Maryland), ID-Nr. 84001589
 Mount Airy Historic District (New Jersey), ID-Nr. 89001943
 Mount Airy Historic District (North Carolina), ID-Nr. 85002931
 Mount Airy Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 88000453